Stuligrosz ist der Name

 eines polnischen Chordirigenten und Komponisten, siehe Stefan Stuligrosz (1920–2012)
 polnischen Politikers, siehe Michał Stuligrosz (* 1950)